Эдуард Якоб Невен Лоенга — голландский математик, известный работами в алгебраической геометрии и теории алгебраических групп.

Биография 

Изучал математику в университете Амстердама с 1965 года и получил степень магистра в 1971 году.
Получил стипендию на два года обучения в Институте высших исследований скьентификес во Франции.
После чего вернулся в университет Амстердама и защитил докторскую диссертацию в 1974 году под руководством Николаса Кёйпера.

Получил постдокторскую позицию в Ливерпульском университете.
В 1975 году стал профессором университета Неймегена.
В 1987 году вернулся на должность профессора Амстердамского университета.
Снова переехал в Утрехт в 1991 году.
После его выхода на пенсию 2013, он также занимал должность профессора в университет Цинхуа.

Признание 

 В 1978 году, был приглашенным докладчиком на Международном конгрессе математиков.
 Член Королевской нидерландской академии искусств и наук с 1995 года.
 С 2012 года Действительный член Американского математического общества.
 В 2013 году была организована конференция в честь его выхода на пенсию в университете Утрехта.

Публикации

Ссылки 

Родившиеся в 1948 году
Алгебраические геометры
Действительные члены Американского математического общества
Википедия:Биографии современников
Члены Нидерландской королевской академии наук
Персоналии:Занстад
Топологи
Преподаватели университета Цинхуа
Выпускники Амстердамского университета
Преподаватели Амстердамского университета
Преподаватели Утрехтского университета